

Prenome 
 Bogdan – nome proprio di persona slavo maschile

Persone 
 Ádám Bogdán (1987) – calciatore ungherese
 Ana Bogdan (1992) – tennista rumena
 Elena Bogdan (1992) – tennista rumena
 Henry Bogdan (1961) – bassista e chitarrista statunitense
 Ioan Bogdan (1915-1992) – calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Isabel Bogdan (1968) – traduttrice e scrittrice tedesca
 Ivan Bogdan (1928) – lottatore sovietico
 Petar Bogdan (1601-1674) – vescovo cattolico bulgaro
 Srećko Bogdan (1957) – calciatore e allenatore croato
 Volker Bogdan (1939) – attore e doppiatore tedesco

Pagine correlate 

 Bogdanov